Welzijnswet (België)
Welzijnswet 1994 (Nederland); zie ook Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Zie ook 
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren